Арготе () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Луїс де Ґонґора-і-Арготе — іспанський поет
 Хосе Арготе — венесуельський футбольний арбітр
 Хуан Арготе — болівійський футболіст

Іспанські прізвища